Espárrago silvestre puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asparagus acutifolius;
 el nombre común de la planta Asparagus aphyllus; o
 el nombre común de la planta '''''Asparagus horridus.